«Динамо» — названия ряда спортивных команд и объектов в Санкт-Петербурге:
 Динамо (футбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо (мини-футбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо-НОМОС (пляжный футбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо (хоккейный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо (молодёжный хоккейный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо-Нева (женский хоккейный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо-Юниор (молодёжный хоккейный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо-576 (молодёжный хоккейный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо (баскетбольный клуб, Санкт-Петербург)
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Ленинград)
 Динамо (хоккейный клуб, Ленинград)
 Динамо (баскетбольный клуб, Ленинград)
 Динамо (женский баскетбольный клуб, Ленинград)
 Динамо (волейбольный клуб, Ленинград)
 Динамо (ватерпольный клуб, Ленинград)
 Динамо (стадион, Санкт-Петербург)
 Динамо (исторический район, Павловск)
 Проспект Динамо